Municipio de Torch Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Torch Lake (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Torch Lake (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.